El Grupo Eurofirms es una compañía de recursos humanos con sede en Cassá de la Selva (España). Fue fundada en 1991 en Gerona. Inicialmente se dedicó a dar servicio a sectores como la traducción o los recursos humanos, pero con los años se ha especializado en la selección de personal. Durante la década de los años 2000 empezó su expansión por Aragón y posteriormente por el resto de España, mediante la compra de la empresa Trabatem. En 2013 abrió sus primeras delegaciones en Portugal, y en 2016 se convirtió en la cuarta empresa española de trabajo temporal por volumen de capital. En 2017 Financial Times la destacó como una de las empresas con un crecimiento más grande de Europa.

En 2018 creó Claire Joster, una nueva marca dedicada a la gestión de selección de directivos y perfiles intermedios. Un año después abrió su primera delegación en América, empezando en Chile.

Referencias 

Empresas de Cataluña
Empresas de trabajo temporal
Empresas fundadas en 1991